GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD. (Тайвань) — компания основана в 1975 году и в настоящее время обладает двумя заводами, расположенными на территории Тайваня и КНР, а также пятью представительскими офисами за пределами Тайваня — в США, Японии, Малайзии и два офиса в КНР. Компания является производителем лабораторных контрольно-измерительных приборов общего назначения под торговой маркой GW Instek. Средства измерений под маркой GW Instek продаются в более чем в 80 странах. Перечень производимых ею приборов составляет более 300 единиц и включает: аналоговые и цифровые осциллографы, анализаторы спектра, универсальные вольтметры, измерители RLC, источники питания, генераторы, частотомеры, измерители параметров безопасности электрооборудования и многие другие.

История 
 1975: Основана компания GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD. Начался выпуск первого поколения цифровых мультиметров — GDM-8035.
 1980: Запущено в серию первое поколение аналоговых осциллографов GOS-935/GOS-955
 1983: Открыт филиал Kaoshiung.
 1985: Открыт филиал Taichung.
 1989: Открыто представительство в Малайзии — Good Will Southeast Asia.
 1991: Открыто представительство в США — Instek America Corp.
 1993: Производство на Тайване сертифицировано по ISO-9002
 1998: Производство на Тайване сертифицировано по ISO-9001. В производство запущен первый DDS-генератор с полосой 30 МГц — SFG-830.
 1999: Публичное размещение Good Will Instrument Co., Ltd. на бирже (Taiwan’s Over-The-Counter Security Exchange (OTC)).

Продукция

Осциллографы 

 Аналоговые: серия GOS
 Цифро-аналоговые: серия GRS
 Цифровые: серия GDS-1000, GDS-1000A, GDS-2000, GDS-3000

Источники питания 

 Линейные источники питания
 Импульсные источники питания

Генераторы

Анализаторы спектра

Частотомеры

Измерители RLC

Вольтметры

Электронные нагрузки

Измерители сопротивления

Измерители параметров безопасности электрооборудования

Измерители параметров электрических сетей

Технологии

Награды

Примечания

Ссылки 
 Oscilloscopes: Riding the Wave of Change
 Test & Measurement World
 DesignVision Awards